Revoil bzw. Révoil ist der Familienname folgender Personen:

 Fanély Revoil (1906–1999), französische Opernsängerin (Sopran)
 Georges Révoil (1852–1894), französischer Afrikaforscher und Diplomat